Arnaha peut faire référence à :
 Arnaha, un village du district de Saptari au Népal ;
 Arnaha, un village du district de Sarlahi au Népal.